Зимние Паралимпийские игры 1994 () прошли в Лиллехаммере, Норвегия с 10 по 19 марта 1994 года. Участвовало 469 атлетов из 31 страны, которые соревновались в 5 видах спорта.

Итоговый медальный зачёт

Участники

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 1994
 Летние Паралимпийские игры
 Зимние Паралимпийские игры
 Дефлимпийские игры

Ссылки 
 Игры на сайте Международного Паралимпийского комитета

Зимние Паралимпийские игры
1994 год в спорте